Jonas Laureys (2 april 1991) is een Belgische voetballer die onder contract staat bij KVK Tienen. Tijdens het seizoen 2012-2013 werd hij uitgeleend aan tweedeklasser KVC Westerlo.

Statistieken

Bron: Jonas Laureys op soccerway.com

Laureys, Jonas